rzymskokatolicka parafia św. Mikołaja w Gdańsku
 prawosławna parafia św. Mikołaja w Gdańsku